Bête

ou Bété peuvent désigner :
 les Bétés, peuple du centre-ouest de la Côte d’Ivoire ;
 le bété, continuum linguistique ou groupe de langues kroumen parlées par les Bétés de Côte d’Ivoire ;
 l’écriture bété, syllabaire inventé par Frédéric Bruly Bouabré pour écrire le bété ;
 le bete, langue du plateau nigerian parlée au Nigeria ;
 le bete-bendi, langue bendi parlée au Nigeria ;
 bété, essences de bois issu du Mansonia altissima, Malvacées ou nom vernaculaire de l’arbre lui-même.